Монтелеоне () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Вилланова-Монтелеоне — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Сассари.
 Инверно-э-Монтелеоне — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.
 Монтелеоне-д’Орвьето — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, в провинции Терни.
 Монтелеоне-ди-Пулья — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Фоджа.
 Монтелеоне-ди-Сполето — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, в провинции Перуджа.
 Монтелеоне-Рокка-Дория — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Сассари.
 Монтелеоне-Сабино — коммуна в Италии, в регионе Лацио, в провинции Риети.
 Монтелеоне — прежнее название коммуны Вибо-Валентия.